Un reporter, ou un reporter-photographe, est un journaliste envoyé sur les lieux d'un événement d'actualité. Le mot est notamment aussi utilisé pour :

Patronyme 

 Ardeshir Reporter (1865-?), agent de renseignement britannique.
 Shapour Reporter (1920-2005), agent de renseignement britannique, fils du précédent.

Cinéma et télévision 
 Le Petit Reporter, film muet français de Louis Feuillade (1910).
 The Star Reporter, film britannique réalisé de Michael Powell (1932).
 Star Reporter, film américain de Howard Bretherton (1939).
 Nancy Drew... Reporter, film américain de William Clemens (1939).
 Profession : reporter, dramatique de Michelangelo Antonioni (1975).
 Reporter Blues, série télévisée d'animation italo-japonaise de Marco Pagot et Kenji Kodama (1989).

Bandes dessinées 
 Tintin reporter, ancien journal périodique de bandes dessinées.
 Zette reporter, série de bande dessinée créée par Yvan Marié, sur des scénarios de François Drall.
 Le Schtroumpf reporter, vingt-deuxième album de la série Les Schtroumpfs, publié en 2003.

 Presse 
 The Hollywood Reporter, magazine américain, une des principales publications de l'industrie du cinéma américaine.
 Ethiopian Reporter'',un journal bihebdomadaire éthiopien publié en amharique et en anglais.

Aviation 
 Le Northrop F-15 Reporter, avion de reconnaissance photographique américain non-armé des années 1940.

Voir aussi